Vossius ist der Name von

 Adolf Vossius (1855–1925), Ophtalmologe, Professor und Direktor der Universitäts-Augenklinik in Gießen
 Gerhard Johannes Vossius (1577–1649), niederländischer Gelehrter, Humanist und Theologe
 Isaac Vossius (1618–1689), niederländischer Gelehrter

Siehe auch:
 Voss (Begriffsklärung)